Manfredo I di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1125 al 1175
 Manfredo II di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1175 al 1215, figlio di Manfredo I
 Manfredo III di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1218 al 1244, figlio di Manfredo II
 Manfredo IV di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1296 al 1330
 Manfredo V di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1330 al 1332 e poi dal 1341 al 1342, figlio di Manfredo IV